Alain Bergeron peut désigner :
 Alain Bergeron, pilote de rallyes québécois ;
 Alain Bergeron (1950-), auteur québécois ;
 Alain M. Bergeron (1957-), écrivain et journaliste québécois.